Арранкасепас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия-конкенсе. Население — 33 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки